Факултет за менаџмент у Новом Саду је приватни факултет, Универзитет Алфаа. Основан је 2001. Факултет се налази у Сремским Карловцима на адреси Његошева 1А. 

Факултет има три смера:
 Оперативни менаџмент
 Менаџмент у медијима
 Менаџмент у информатици

Сва три студијска програма су акредитована од стране Националног савета за високо образовање.

Референце

Спољашње везе 
 Званична страница факултета

Алфа универзитет
Факултети
Образовање у Новом Саду
Приватни факултети у Србији